A La Liga 1979-80-as szezonja volt a bajnokság negyvenkilencedik kiírása. A szezon 1979. szeptember 8-án kezdődött és 1980. május 18-án ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub huszadik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Jegyzetek

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1